Анна Мария Хосефа Рамона де Уарте-и-Муньис (, в замужестве Итурбиде; 1786—1861) — мексиканская дворянка, супруга императора Мексики Агустина I, императрица-консорт Мексики с 19 мая 1822 по 19 марта 1823 года.

Биография

Ранняя биография 
Анна-Мария родилась 17 января 1786 года в Вальядолиде (современная Морелия). Её отец — , иммигрировал из Гойсуэты и разбогател. Анна-Мария училась в родном городе в Школе Святой Росы. Там она встретила своего будущего мужа Агустина де Итурбиде. 27 февраля 1805 года в кафедральном соборе в Вальядолиде девятнадцатилетняя Анна-Мария и двадцатидвухлетний Агустина де Итурбиде поженились. Анна-Мария получила приданое в размере , на которые пара купила асьенду в Мараватио. У пары было 10 детей.

Императрица Мексики 
Коронация состоялась 21 июля 1822 года. Августин сам короновал свою жену. Новая императрица занималась воспитанием детей. После отречения мужа в 1823 года, императрица отправилась вместе с ним в изгнание в Италию. Агустин де Итурбиде вместе с женой вернулся в Мексику, когда появилась угроза повторного включения государства в Испанию. Был там арестован и расстрелян в 1824 году.

Дальнейшая жизнь 
Правительство Мексики разрешило вдове императора и его семье уехать в Колумбию и назначило Анне Марии годовую пенсию в размере восьми тысяч песо. Семья не смогла поехать в Колумбию и переехала в США. Анна Мария жила в Новом Орлеане, Балтиморе, Джоржтауне и Филадельфии. Анна-Мария пережила смерть двух своих дочерей. Она умерла 21 марта 1861 года, в присутствии своих детей.

Ссылки 
 http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=68600244
 https://web.archive.org/web/20120111070426/http://www.casaimperial.org/augustin_es.htm

Правители Мексики